Doehler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Doehler (1924–2004), deutscher Architekt und Kunsthistoriker
 Gottfried Doehler (1863–1943), deutscher Germanist und Schriftsteller
 Richard Doehler (1865–1935), evangelischer Pfarrer und Historiker

Siehe auch:
 Döhler